Dit is een lijst van planetoïden 22001-22100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (22001) - || 1999 XY41|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22002) Richardregan || 1999 XB42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22003) Startek || 1999 XO42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22004) - || 1999 XF45|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22005) Willnelson || 1999 XK47|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22006) - || 1999 XP51|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22007) - || 1999 XQ57|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22008) - || 1999 XM71|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22009) - || 1999 XK77|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22010) - || 1999 XM78|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22011) - || 1999 XR81|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22012) - || 1999 XO82|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22013) - || 1999 XO89|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22014) - || 1999 XQ96|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22015) - || 1999 XM100|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22016) - || 1999 XU101|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22017) - || 1999 XT104|| 10 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (22018) - || 1999 XK105|| 8 december 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (22019) - || 1999 XU106|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (22020) - || 1999 XG108|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (22021) - || 1999 XQ108|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (22022) Gould || 1999 XR110|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (22023) - || 1999 XH114|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (22024) - || 1999 XY114|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (22025) - || 1999 XS118|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (22026) - || 1999 XS119|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (22027) - || 1999 XS120|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (22028) - || 1999 XP125|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (22029) - || 1999 XN126|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (22030) - || 1999 XU127|| 7 december 1999 || Črni Vrh
|-
| (22031) - || 1999 XA137|| 14 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (22032) Mikekoop || 1999 XB151|| 9 december 1999 || LONEOS
|-
| (22033) - || 1999 XH154|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (22034) - || 1999 XL168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (22035) - || 1999 XR170|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (22036) - || 1999 XL181|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (22037) - || 1999 XQ181|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (22038) Margarshain || 1999 XJ182|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (22039) - || 1999 XA185|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (22040) - || 1999 XR188|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (22041) - || 1999 XK192|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (22042) - || 1999 XP194|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (22043) - || 1999 XW204|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (22044) - || 1999 XS206|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (22045) - || 1999 XD211|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (22046) - || 1999 XU211|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (22047) - || 1999 XU215|| 15 december 1999 || LINEAR
|-
| (22048) - || 1999 XK238|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (22049) - || 1999 XW257|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (22050) - || 1999 YV13|| 31 december 1999 || K. Korlević
|-
| (22051) - || 2000 AS7 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22052) - || 2000 AQ14 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22053) - || 2000 AO17 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22054) - || 2000 AP21 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22055) - || 2000 AS25 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22056) - || 2000 AU31 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22057) Brianking || 2000 AE2|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22058) - || 2000 AA64 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22059) - || 2000 AD75 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22060) - || 2000 AF76 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22061) - || 2000 AX98 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22062) - || 2000 AL99 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22063) Dansealey || 2000 AO9|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22064) Angelalewis || 2000 AQ9|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22065) Colgrove || 2000 AZ9|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22066) - || 2000 AX100|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22067) - || 2000 AM101|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22068) - || 2000 AG103|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22069) - || 2000 AK105|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22070) - || 2000 AN106|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22071) - || 2000 AB107|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22072) - || 2000 AT112|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22073) - || 2000 AX112|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22074) - || 2000 AB113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22075) - || 2000 AL138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22076) - || 2000 AZ138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22077) - || 2000 AL140|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22078) - || 2000 AF149|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22079) Kabinoff || 2000 AU1|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22080) Emilevasseur || 2000 AS1|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22081) - || 2000 AA165|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22082) Rountree || 2000 AD5|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22083) - || 2000 AN165|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22084) - || 2000 AX168|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22085) - || 2000 AA169|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22086) - || 2000 AG170|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22087) - || 2000 AZ175|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22088) - || 2000 AT185|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22089) - || 2000 AA186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22090) - || 2000 AC186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22091) - || 2000 AY186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22092) - || 2000 AQ199|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22093) - || 2000 AG200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22094) - || 2000 AQ200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22095) - || 2000 AY204|| 11 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22096) - || 2000 AF229|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22097) - || 2000 BH4 || 21 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22098) - || 2000 BJ16 || 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (22099) - || 2000 EX106|| 14 maart 2000 || CSS
|-
| (22100) - || 2000 GV93 || 5 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten